Ибре́синский этнографи́ческий музе́й под откры́тым не́бом () — музей-этнопарк в Чувашской Республике (посёлок Ибреси), филиал Чувашского национального музея.

История 
Основан по инициативе П. М. Ермошкина, работавшего тогда председателем Ибресинского районного исполкома, создавался усилиями энтузиастов на общественных началах.
Открыт 24 июня 1980 года, в 1986 году получил статус филиала Чувашского республиканского краеведческого музея (ныне — Национальный музей Чувашской Республики). В музее собрано более 6000 подлинных музейных предметов (2019). Общая площадь музея: 1,5 га.

Состав музейного комплекса 
 Архитектурные строения чувашей:
 крестьянские усадьбы конца XIX — начала XX в., и 1930-х гг. с постройками (в том числе пивоварня);
 крестьянская усадьба середины XIX века (в музее представлена курной избой () и хозяйственными постройками);
 ветряная мельница, переданная музею из деревни Новое Климово (построена в конце XIX века);
 2-х этажный амбар, перевезённый из села Хормалы Ибресинского района;
 колодец «журавль»;
 Этнографический зал с предметами народного декоративно-прикладного искусства, чувашского национального костюма, утвари, орудий труда, интерьеры чувашской избы середины XX века с традиционными ремесленными занятиями;
 Гончарные изделия Ибресинской артели 1940—1950 гг.
 Этнографический отдел, в котором экспонированы орудия быта и труда, одежда разных времен и эпох, предметы ткачества, рукоделия, народного творчества. В отделе также представлена коллекция предметов, изготовленных путём резьбы по дереву, вышивки, вязания; а также коллекция национальной повседневной, праздничной и обрядовой одежды, украшений.
 Картинная галерея, включающая более 300 работ художников Чувашии. В музее собран богатый материал об участниках Великой Отечественной войны, об истории Ибресинской лётной школы, где в 1940-х гг. учился летать легендарный лётчик А. П. Маресьев.

На территории музея имеется водоём, предметы бортничества XVIII—XX вв. На территории музея проводятся фольклорные праздники, тематические вечера, встречи со знаменитыми людьми Ибресинского района.

См. также 
 Музеи Чувашской Республики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт музея
 Данные от www.museum.ru
 Ссылка
 Реконструкция

Ибресинский район
Музеи под открытым небом в России
Этнографические музеи России
Музеи Чувашии
Ибреси